Юрий Сергеевич Фоменко (; ) — украинский футболист, нападающий клуба «Рух» (Винники).

Биография 
Начал профессиональную карьеру в Первой лиге 19 июля 2007 года в футбольном клубе «Николаев», выйдя на замену в матче против днепродзержинской «Стали». Свой первый гол в профессиональной карьере забил 24 апреля 2008 года в ворота киевского «ЦСКА».

Следующий сезон начал в алчевской «Стали», в составе которой сыграл только 1 матч. В том же сезоне перешёл в «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

19 июля 2009 года дебютировал в харьковском «Гелиосе». Первый гол за новый клуб забил 25 августа в ворота «Александрии».

В составе «Кяпаз» дебютировал 6 августа 2011 года в матче с футбольным клубом «Ряван». Затем в карьере Фоменко были и другие азербайджанские клубы — «Интер», АЗАЛ. В АЗАЛе у него не заладилось после чего форвард решил вернуться на Украину, где для поддержания формы выступал в любительском чемпионате за СК «Полтава».

Весной 2015 года выступал за литовский «Шяуляй», а в июне вернулся в бакинский «Интер».

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Прикарпатье» (2004)
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Кяпаз»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Шяуляй»
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Рух» Львов